Die Sony Ericsson Open 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 26. März bis 6. April 2008 statt.

Im Einzel gewann Serena Williams gegen Jelena Janković mit 6:1, 5:7 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama mit 7:5, 4:6 und 10:3 gegen Cara Black / Liezel Huber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)